29-я дивизия - наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии

 29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская)
 29-я гренадерская дивизия СС «Италия» (1-я итальянская)
 29-я пехотная дивизия (Российская империя)
 
 29-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (Советская Россия)
 29-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР)
 29-я стрелковая дивизия (3-го формирования) (СССР)
 29-я стрелковая дивизия (4-го формирования) (СССР)
 29-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)

Моторизованные дивизии;

 29-я моторизованная пехотная дивизия (Третий рейх)
 29-я моторизованная дивизия (СССР)

Артиллерийские дивизии

 29-я гвардейская ракетная Витебская ордена Ленина Краснознамённая дивизия

Дивизии подводных лодок
 29-я дивизия подводных лодок Северного флота (2018-н.в.), ранее (1979-2018) 29-я отдельная бригада подводных лодок
 29-я дивизия подводных лодок Тихоокеанского флота (1961-1978)